Надія Петрова і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Среботнік замість цього турніру вирішила взяти участь у BGL Luxembourg Open.Петрова грала в парі з Марія Кириленко, і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Марія Кондратьєва і Клара Закопалова з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2009
Кубок Кремля